Westcott – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Westcott – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Westcott – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Westcott – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)
 Westcott Barton – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Brooke Foss Westcott (1825-1901) – biblista